Murfreesboro peut désigner communes situées aux États-Unis :
 Murfreesboro (Arkansas)
 Murfreesboro (Caroline du Nord)
 Murfreesboro (Tennessee)